Winterbotham ist Nachname folgender Personen:

 Frederick William Winterbotham (1897–1990), britischer Air-Force-Offizier, Autor von The Ultra Secret
 R. R. Winterbotham (1904–1971), US-amerikanischer Schriftsteller